Прича́льна ву́лиця — назва вулиць у деяких населених пунктах України.

 Причальна вулиця — вулиця в місті Запоріжжя.
 Причальна вулиця — вулиця в місті Київ.
 Причальна вулиця — вулиця в місті Севастополь.
 Причальна вулиця — вулиця в місті Херсон.

Вулиці